Puchar Azerbejdżanu w piłce nożnej () – cykliczne rozgrywki piłkarskie o charakterze pucharu krajowego w Azerbejdżanie. Organizowane co sezon przez Azerski Związek Piłki Nożnej (AFFA) i przeznaczone są dla krajowych klubów piłkarskich. Najważniejsze po Premyer Liqası piłkarskie rozgrywki w kraju. Zwycięzca otrzymuje prawo do grania w pierwszej rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy.

Historia 
Pierwsza edycja rozgrywek o Puchar Azerbejdżańskiej SRR w piłce nożnej startowała w sezonie 1936. Wtedy Azerbejdżan znajdował się jako republika radziecka w składzie ZSRR. W rozgrywkach Pucharu nie uczestniczyły azerskie zespoły grające na najwyższym poziomie Mistrzostw ZSRR, czyli turniej już nie był ogólnokrajowym.

Po upadku ZSRR w 1991 roku Azerbejdżan uzyskał niepodległość. Rok po uzyskaniu niepodległości w 1992 wystartowały pierwsze oficjalne rozgrywki Pucharu Azerbejdżanu. Wtedy również organizowano pierwsze Mistrzostwa Azerbejdżanu w piłce nożnej mężczyzn.

Pierwszy finał Pucharu Azerbejdżan rozegrano latem 1992 roku. W tym meczu İnşaatçı Baku pokonał Kür Mingeczaur 2:1 w dogrywce. Regularne rozgrywki systemem jesień - wiosna zaczęto rozgrywać od sezonu 1993/94.

Format 
Format rozgrywek był wiele razy zmieniany. W rozgrywkach uczestniczą kluby występujące w dwóch najwyzszych ligach Mistrzostw Azerbejdżanu. Obecnie rywalizacje w rundzie pierwszej i w finale składają się z jednego meczu, natomiast w ćwierćfinałach i półfinałach z dwóch meczów. Zwycięzca kwalifikuje się do dalszych gier, a pokonany odpada z rywalizacji. W wypadku kiedy w regulaminowym czasie gry padł remis zarządza się dogrywkę, a jeśli i ona nie przyniosła rozstrzygnięcia, to dyktowane są rzuty karne. Rozgrywki składają się z 4 etapów: rundy pierwszej eliminacyjnej, ćwierćfinałów, półfinałów i finału.

Zwycięzcy i finaliści

Puchar Azerbejdżańskiej SRR (1936-1991) 
 Nieoficjalne:

Puchar Azerbejdżanu 
 Oficjalne:

Uwagi:
 wytłuszczono nazwy zespołów, które w tym samym roku wywalczyły mistrzostwo i Puchar kraju,
 kursywą oznaczone zespoły, które w meczu finałowym nie występowały w najwyższej klasie rozgrywkowej.
 skreślono rozgrywki nieoficjalne.

Statystyki

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii oficjalnych rozgrywek o Puchar Azerbejdżanu na podium oficjalnie stawało w sumie 17 drużyn. Liderem klasyfikacji jest Neftçi Baku i Qarabağ Ağdam, które zdobyły 7 Pucharów.

Klasyfikacja według miast

Zobacz też 
 Azərbaycan Premyer Liqası
 Superpuchar Azerbejdżanu

Przypisy

Bibliografia 
 Lista Finałów Pucharu w bazie RSSSF 
 
 Lista Finałów Pucharu w bazie League321 

!